Skorpion peut désigner :
 le pistolet mitrailleur Skorpion VZ61,
 la moto MZ Skorpion.

Voir aussi